Snow Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Snow Hillön,

USA 

 Snow Hill, Maryland, countyhuvudort, Worcester County, 
 Snow Hill, North Carolina, countyhuvudort, Greene County,